Байрамали () — город в Марыйском велаяте Туркмении. Расположен в Мургабском оазисе, в 375 км к востоку от Ашхабада. Хяким — Какамырат Аманмырадов (2013).

Население — 88 500 человек (2009).

История 
Станция Закаспийской железной дороги Байрам-Али была основана в 1886 году. В 1887 году было учреждено Мургабское государево имение, управление которого было построено возле станции и со временем дало начало городу. В 1898 г. было открыто почтовое отделение (в 1912 г. почтово-телеграфное отделение).

Байрам-Али возник возле древнего Мерва, который является архитектурным и археологическим памятником всемирного значения и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Байрам-Али имеется уникальный санаторий на 250 мест, в котором благодаря жаркому климату туркменского лета и прохладному мягкому климату зимы созданы благоприятные условия для эффективного лечения заболеваний почек.

В Байрам-Али сняты некоторые эпизоды фильма «Белое солнце пустыни».

География 
Город расположен в Мургабском оазисе (сухая дельта Мургаба), в 27 км к востоку от административного центра велаята Мары, в 375 км к востоку от Ашхабада.

Железнодорожная станция.

Климатический курорт: лечение хронических заболеваний почек нетуберкулезного происхождения при отсутствии нарушений кровообращения, а также лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Сезон — с апреля по ноябрь.

Лето жаркое, сухое (температура свыше +30 °С), солнечных дней в году около 290. Зима мягкая. Средняя годовая влажность 50 % (летом 25 %). Осадков в год 130 мм.

Климат

Население

Экономика 
Предприятия хлопкоочистительной, пищевой и промышленности стройматериалов. В районе Байрам-Али ведётся добыча природного газа.

Достопримечательности 
 Вблизи Байрам-Али расположены руины древнего Мерва.
 В 28 км к северу сырцовый мавзолей Худай-Назар-овлия (начало XII века).
 Церковь Алексия, митрополита Московского (построена в 1910 году)

Известные уроженцы 
 Таира Таирова — министр иностранных дел Азербайджанской ССР (1959—1983).
 Алексей Ефентьев — советский/российский военнослужащий, подполковник, легенда Первой Чеченской войны
 Джамалдин Ходжаниязов — российский футболист, чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет (2013).
 Чарыев Курбандурды — советский, российский живописец, Заслуженный деятель искусств РБ (2004). Главный художник Национального Молодёжного театра РБ (1998—2000).
 Лилия Дроздова — советская и российская актриса театра и кино. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952). Народная артистка РСФСР (1971).
 О позднем периоде жизни Хайяма Историки указывают, что некоторое время он пребывал в Мерве, а в какой-то момент вернулся в родной Нишапур

Примечания

Ссылки 
 БСЭ: [bse.sci-lib.com/article089930.html Байрам-Али]
 Почечный курорт-санаторий Байрам-Али

Города Туркменистана
Марыйский велаят